Desforges ist der Familienname folgender Personen:

 Émilie Desforges (* 1983), kanadische Skirennläuferin
 Jean Desforges (1929–2013), britische Leichtathletin

Siehe auch:
 Des Forges
 Deforges
 Deforge
 Les Forges
 Forges